Stańczyk (ok. 1480–ok. 1560) – nadworny błazen Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta
 Stańczyk – obraz Jana Matejki
 Stańczyk – obraz Leona Wyczółkowskiego
 Stańczyk – czasopismo (z reguły kwartalnik) konserwatystów i liberałów, ukazywało się w latach 1986–2003
 Stańczycy – ugrupowanie polityczne w zachodniej Galicji
 Teka Stańczyka – pamflet o charakterze politycznym, drukowany przez „Przegląd Polski”, organ prasowy Stańczyków, w 1869
osoby o nazwisku Stańczyk:
 Jan Stańczyk (1886–1953) – polski górnik, polityk, były minister pracy i opieki społecznej
 Henryka Januszewska-Stańczyk – polska śpiewaczka i pedagog
Katarzyna Nowak-Stańczyk (ur. 1964) – polska śpiewaczka operowa i pedagog
Przemysław Stańczyk (ur. 1985) – polski pływak, złoty medalista Mistrzostw Świata w Pływaniu 2007